Palácio dos Papas pode referir-se a um dos seguintes palácios usados, actualmente ou no passado, pelos Papas.

Palácio Apostólico - actual residência do papa no Vaticano
Palácio de Latrão - antiga residência dos papas em Roma
Palácio do Quirinal - antiga residência dos papas em Roma
Palácio Papal de Viterbo - sede do papado em Viterbo durante o século XIII
Palácio Papal de Avinhão - palácio construído e usado pelos Papas de Avinhão

Desambiguação